Alexandru Florin Tene (Bucareste, 10 de novembro de 1968) é um ex-futebolista profissional romeno, goleiro, atualmente retirado, chegou a disputar uma Eurocopa, jogou apenas seis oportunidades com a Seleção Romena de Futebol.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Bucareste
Goleiros da Romênia
Jogadores da Eurocopa de 1996